Тро́ица — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости. 

До 2009 года в деревне Троица действовала Троицкая основная общеобразовательная школа. В 2009 году был последний выпуск 9 класса из троих человек.

География 
Расположена в 51 км к югу от райцентра Великие Луки и в 15 км к юго-востоку от волостного центра Поречье. На севере примыкает к озеру Глыбай.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 181 житель.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Урицкой волости.

До 2009 года в деревне Троица действовала Троицкая основная общеобразовательная школа. В 2009 году был последний выпуск 9 класса из троих человек.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района